Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Leila Meskhi remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Fang, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kyoko Nagatsuka et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Hobart
Tennis en Australie en 1995
Tennis en janvier 1995